Zouk má několik významů:
 Zouk (hudba) – hudební styl z Malých Antil
 Brazilský zouk – párový tanec
 Zouk Machine – ženská hudební skupina z Guadeloupe
 ZoukOut – taneční hudební festival v Singapuru
 Zouk (klub) – noční klub v Singapuru
 Zouk Mikael – obec v Libanonu
 Zouk Mosbeh – obec v Libanonu
 Zouk Mosbeh SC – sportovní klub v Zouk Mosbeh